Анкараспор:

 Анкараспор — турецкий футбольный клуб из столицы Турции Анкары.
 Анкараспор — хоккейный клуб из города Анкара.